León IV puede referirse a:

León IV (papa), durante el período 847-855;
León IV (emperador) (750-780), emperador bizantino;
León IV de Armenia, último rey de la Dinastía hetumiana del reino armenio de Cilicia;
Leo IV (galaxia), descubierta en 2006.